Адриан де Вердт (; 1510 год, Брюссель — 1590 год, Кёльн) — фламандский художник.

Родился в Брюсселе, учился в Антверпене у Кеборна (Queborn). По возвращении в Брюссель изучал стили лучших живописцев и вырабатывал свой собственный. Ездил в Италию учиться у Франческо Пармиджанино; писал в его стиле совершенно неотличимо.

Военные смуты вынудили его покинуть Антверпен и переехать с матерью в Кёльн, где он создал ещё много картин. Умер в 1590 году.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 451 (Вердтъ, Веэрдтъ, Адріанъ).

Фламандские живописцы Возрождения